Delegatura Ambasady RP w Barnaule, Delegatura Ambasady Polski (Представительствo посольства Польши) - polski urząd konsularny działający epizodycznie jako delegatura ambasady RP w ZSRR ewakuowanej do Kujbyszewa w latach 1941-1942.

Do kompetencji terytorialnej urzędu należały: Kraj Ałtajski i Obwód nowosybirski.

Delegaci 
 1941-1942 - dr Włodzimierz Mattoszko, delegat

Siedziba 
Mieściła się przy ul. Gławnaja (Главная ул.).

Przedstawicielstwo w Nowosybirsku 
Funkcjonowała też placówka w Nowosybirsku, która m.in. używała listowników z nagłówkiem „Ambasada Polska w ZSRR. Delegatura na Okręg Nowosybirski”, zaś jej kierownikiem był zastępca delegata w Barnaule, dr Juliusz (Julian) Maliniak (1941–1942).

Zobacz też 
 Ambasada RP w Moskwie

Bibliografia 
 Beata Szubtarska: Ambasada polska w ZSRR w latach 1941–1943, Wydawnictwo DiG Warszawa 2005

Przypisy 

Barnauł
Barnauł
Stosunki polsko-rosyjskie